

События 
 Присоединение Форарльберга к Австрии.
 1394—1423 — Антипапа Бенедикт XIII (ок.1328-1423), правивший в Авиньоне.
 Султан Баязид I занимает Фессалонику и подвергает блокаде Константинополь.
 Взятие турками Силистрии. Поражение турок при Ровине от господаря Мирчи Старого.
 В Японии построен Золотой храм ( кинкакудзи), памятник XIV века, вокруг которого разворачиваются события книги Юкио Мисимы «Золотой храм».
 Андрей Ольгердович в третий раз стал псковским князем.
 Конрад фон Юнгинген с тевтонскими рыцарями и Веннемар фон Брюггеноэ с ливонскими рыцарями разгромили Витовта в битве под Рудаминой и осадили Вильно.
 Стефан I Мушат при поддержке Ягайло стал господарем Молдавии.
 Вацлав IV был пленён восставшей знатью и выслан в Австрию.
 Альбрехт III Габсбург фактически признал независимость швейцарских кантонов от Австрии.
 Тамерлан завоевал Закавказье.
 Король Англии Ричард II начал поход на Ирландию.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1394 году
 4 марта — Генрих Мореплаватель (инфант Энрике), португальский инфант, учёный, крестоносец, организатор португальских экспедиций вдоль побережья Африки (ум.1460)
 Пафнутий Боровский, православный святой

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1394 году

См. также